A-Train, a NASA nemzetközi űrkutatási programja;
A-Train, a Maxis gazdasági szimulátorjátéka 1992-ből.